Hammare kan syfta på

 Hammare – ett handverktyg
 Fallhammare – tung vikt ovanpå en hammarback som dras upp maskinellt eller manuellt
 Mumblingshammare – en  hammare i en lancashiresmedja
 Stångjärnshammare – en äldre typ av smideshammare
 Knipphammare – en äldre typ av snabbgående lätt vattendriven fallhammare
 Spikhammare – en hammare för spiksmide
 Stridshammare – ett vapen som i Europa började begagnas på 1300-talet

Se även
Hammaren (olika betydelser)